Мэгуро:

 Мэгуро — один из 23 специальных районов Токио.
 Мэгуро — железнодорожная станция на линиях Яманотэ, Мэгуро, Намбоку и Мита.
 Мэгуро, Моэ (род. 1984) — японская кёрлингистка.